Jorge Ibáñez puede referirse a:

 Jorge Ibáñez (músico), compositor boliviano residente en Estados Unidos.
 Jorge Ibáñez (diseñador), modista de alta costura argentino.